RFIC — аббревиатура:
  — радиочастотная интегральная схема.
 Rivista di Filologia e di Istruzione Classica — итальянский журнал по антиковедению.
  — прежнее название Итальянской федерации по гребле.